SRITEPSA est un acronyme qui signifie :
 Service régional de l'inspection du travail, de l'emploi, et de la politique sociale agricole

Notes et références 

Acronyme